Europamästerskapet i fotboll 2019 (Conifa) var den tredje säsongen av Europamästerskapet i fotboll för stater, minoriteter, statslösa människor och regioner som inte är anslutna till Fifa, arrangerad av Conifa tillsammans med Artsakh Football Association. Turneringen spelades i Nagorno-Karabach och vanns av  som i finalen besegrade  med 1–0.

Kvalificerade nationer

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Spel om femte- till åttondeplats

Spelträd

Semifinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Statistik

Målskyttar
5 mål

 Batradz Gurtsiev

4 mål
 Federico Corno
 Arsen Sargsyan

3 mål
 Shabat Logua
 Marko Çema

2 mål
 Ibragim Bazayev
 Dmitri Malyaka
 Norik Mkrtchyan
 Edmond Hoxha
 Vilson Mziu
 Niccolò Colombo
 Riccardo Ravasi
 Benjamin Zakrisson
 Samuli Laitila
 Barna Vékás
 Arman Aslanyan

1 mål
 Georgiy Dgebuadze
 Dmitri Maskayev
 Alan Khugayev
 Narek Danielyan
 Samet Gjoka
 Flavio Prendi
 Andrea Rota
 Stefano Tignonsini
 Kristoffer Edvardsen
 Botond Kovács
 Rajmond Balint
 Kovács Ákos
 Zaven Badoyan
 Vardan Bakalyan
 David Hovsepyan
 Davit Minasyan
 Artur Yedigaryan
 Davit Manoyan

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

Referenser

Europamästerskapet i fotboll 2019 (ConIFA)
Europamästerskapet i fotboll 2019 (ConIFA)